Weinsheim peut faire référence à :
 Weinsheim, commune de l'arrondissement de Bad Kreuznach, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Weinsheim, commune de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Weinsheim, quartier de la ville-arrondissement de Worms, Rhénanie-Palatinat, Allemagne.